

Cinema
Melody – film del 1911
Melody – film del 1971 diretto da Jean-Christophe Averty
Come sposare la compagna di banco e farla in barba alla maestra (Melody) – film del 1971 diretto da Waris Hussein

Fumetto
Melody – rivista giapponese di manga

Musica 
 Melody – etichetta discografica della Fonola
 Melody – cantante giapponese
 Melody – cantante belga
 Melody – cantautrice brasiliana
 Melody – cantante spagnola
 Melody – album dei Joy Electric del 1994
 Melody – album di Sharleen Spiteri del 2008
 Melody – singolo di Oliver Heldens del 2015
 Melody – singolo di Dimitri Vegas & Like Mike e Steve Aoki del 2016
 Melody – singolo di Kungs feat. Luke Pritchard del 2016
 Melody – singolo di Lost Frequencies del 2018

Onomastica
Melody – nome proprio di persona inglese femminile

Personaggi 
Melody – personaggio de La sirenetta II - Ritorno agli abissi
Melody – personaggio dell'universo Disney
Melody Fujiwara – personaggio di Magica DoReMi

Navi
Melody – nave da crociera della MSC Crociere, venduta per demolizione nel 2018